Валентин Иванов може да се отнася за:
 Валентин Иванов (1908 – 1992) – руски съветски математик, член-кореспондент на РАН
 Валентин Иванов (1934 – 2011) – руски съветски футболист и треньор
 Валентин Иванов (р. 1941) – руски енергетик, политик (депутат, първи заместник-министър)
 Валентин Иванов (съдия) (р. 1961) – съветски футболист, руски футболен съдия
 Валентин Иванов (футболист) (р. 1963) – български футболист
 Валентин Иванов (астроном) (р. 1967) – български астроном и автор на научна фантастика